Unione Sportiva Sassuolo Calcio – società calcistica femminile italiana di Sassuolo
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio – società calcistica maschile italiana di Sassuolo
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 1998-1999 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 1999-2000 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2000-2001 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2001-2002 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2002-2003 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2003-2004 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2004-2005 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2005-2006 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2006-2007 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2007-2008 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2008-2009 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2009-2010 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2010-2011 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2011-2012 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2012-2013 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2013-2014 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2014-2015 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2015-2016 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2016-2017 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2017-2018 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2018-2019 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2019-2020 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2020-2021 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2021-2022 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2022-2023 – competizioni ufficiali della stagione
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio 2023-2024 – competizioni ufficiali della stagione

Pagine correlate 
 Sassuolo (disambigua)